Sankt Olofs socken kan avse:
Sankt Olofs socken, Skåne
Sankt Olofs socken, Uppland

Se även
Sankt Olofs församling
Sankt Olofs kyrka